Název Mezholezy má více obcí nebo částí obcí:
 Mezholezy (dříve okres Domažlice) (katastrální území Mezholezy u Černíkova) – obec v okrese Domažlice, PSČ 345 06, pověřený obecní úřad Kdyně
 Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn) (KÚ Mezholezy u Horšovského Týna) – obec v okrese Domažlice, PSČ 346 01, pověřený obecní úřad Horšovský Týn 
 Mezholezy (Miskovice) (KÚ Mezholezy u Kutné Hory) – část obce v okrese Kutná Hora